Rudler ist der Familienname folgender Personen:

 François Joseph Rudler (1757–1837), französischer Richter und hoher Verwaltungsbeamter während der sogenannten Franzosenzeit
 Gustave Rudler (1872–1957), französischer Romanist und Literaturwissenschaftler
 Xaveria Rudler (bürgerlich Klara Rudler; 1811–1886), französisch-deutsche Ordensfrau und erste Generaloberin der Borromäerinnen in Deutschland